Ударов — фамилия; имеет женскую форму Ударова.
 Ударов, Григорий Рафаилович — советский государственный и хозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Ударов, Николай Иванович (1914—1969) — младший командир, Герой Советского Союза.